Ильиных — русская фамилия. Известные носители:
 Ильиных, Алёна Викторовна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 
 Ильиных, Владимир Алексеевич (род. 1975) — мэр Оренбурга.
 Ильиных, Дмитрий Сергеевич (род. 1987) — российский волейболист, чемпион Олимпийских игр 2012 года.
 Ильиных, Елена Руслановна (род. 1994) — российская фигуристка.
 Ильиных, Иван Михайлович (1914—1987) — Герой Советского Союза.
 Ильиных, Илья Вячеславович (род. 1993) — российский актёр.
 Ильиных, Ирина Анатольевна (род. 1972) — российская биатлонистка.
 Ильиных, Кристина Алексеевна (род. 1994) — российская прыгунья в воду.
 Ильиных, Михаил Васильевич (род. 1957) — председатель Мурманской областной Думы.
 Ильиных, Надежда Николаевна (род. 1994) — российская футболистка.
 Ильиных, Николай Яковлевич (род. 1959) — советский биатлонист.
 Ильиных, Ольга Павловна (род. 1958) — российский государственный и общественный деятель.
 Ильиных, Олег Владимирович (род. 1974) — российский полицейский, генерал-майор.
 Ильиных, Павел Федосеевич (1896—1968) — генерал-майор.

См. также 
 Ильин